People like Us, che in lingua inglese significa "persone come noi", può riferirsi a:

Cinema
Una famiglia all'improvviso (People Like Us) – film del 2012 diretto da Alex Kurtzman

Letteratura
People Like Us – libro del 2007 di Waleed Aly 
People Like Us – romanzo del 1988 di Dominick Dunne

Musica
People like Us – gruppo musicale sudafricano
People Like Us – album del 1971 dei The Mamas & the Papas 
People like Us – album del 2000 di Aaron Tippin   
 People like Us – singolo del 2013 di Kelly Clarkson

Televisione
People like Us – film TV del 1990 diretto da William Hale
People like Us – serie televisiva britannica